Molekulska formula -{C10H8N2}- se može odnositi na:

 2,2'-Bipiridin
 4,4'-Bipiridin